Moon Hoax steht für:

 Great Moon Hoax, Zeitungsartikel zur angeblichen Entdeckung von Leben auf dem Mond (1835)
 Verschwörungstheorien zur Mondlandung